

Alcolici 
 Bermúdez – azienda dominicana principalmente conosciuta per i suoi rum

Geografia 
 Argentina
 Capitán Bermúdez – città della provincia di Santa Fe

Persone 
 Christian Bermúdez – calciatore messicano, centrocampista
 Francisco Morales Bermúdez – generale e politico peruviano
 Gabriel Bermúdez Castillo – autore di fantascienza spagnolo
 Jorge Bermúdez – ex calciatore colombiano, difensore
 Juan de Bermúdez – esploratore e navigatore spagnolo del XVI secolo
 Pablo Aguilar Bermúdez – cestista spagnolo
 Víctor Bermúdez – calciatore spagnolo, centrocampista